Di seguito una lista di asteroidi dal numero 395001 al 396000 con data di scoperta e scopritore.

395001-395100 

|-
|395001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395015 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395018 - ||  ||  || Guido, E.
|-
|395019 - ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|395020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395028 - ||  ||  || OAM
|-
|395029 - ||  ||  || OAM
|-
|395030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395046 - ||  ||  || Hormuth, F.
|-
|395047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395057 - ||  ||  || Apitzsch, R.
|-
|395058 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395068 - ||  ||  || OAM
|-
|395069 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|395070 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|395071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395072 - ||  ||  || CSS
|-
|395073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395080 - ||  ||  || LONEOS
|-
|395081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395084 - ||  ||  || OAM
|-
|395085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395096 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|395097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395099 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395100 - ||  ||  || Bickel, W.
|}

395101-395200 

|-
|395101 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|395102 - ||  ||  || OAM
|-
|395103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395107 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|395108 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|395109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395113 - ||  ||  || OAM
|-
|395114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395122 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395123 - ||  ||  || Muler, G.
|-
|395124 - ||  ||  || San Marcello
|-
|395125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395126 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395138 - ||  ||  || WISE
|-
|395139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395141 Césarmanrique ||  ||  || Muler, G.
|-
|395142 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|395143 - ||  ||  || WISE
|-
|395144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395147 - ||  ||  || CSS
|-
|395148 Kurnin ||  ||  || Kryachko, T. V.
|-
|395149 - ||  ||  || WISE
|-
|395150 - ||  ||  || WISE
|-
|395151 - ||  ||  || LONEOS
|-
|395152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395156 - ||  ||  || CSS
|-
|395157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395158 - ||  ||  || WISE
|-
|395159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395160 - ||  ||  || CSS
|-
|395161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395162 - ||  ||  || CSS
|-
|395163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395171 - ||  ||  || WISE
|-
|395172 - ||  ||  || WISE
|-
|395173 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|395174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395176 - ||  ||  || OAM
|-
|395177 - ||  ||  || CSS
|-
|395178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395180 - ||  ||  || OAM
|-
|395181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395191 - ||  ||  || OAM
|-
|395192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395197 - ||  ||  || WISE
|-
|395198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

395201-395300 

|-
|395201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395205 - ||  ||  || WISE
|-
|395206 - ||  ||  || WISE
|-
|395207 - ||  ||  || WISE
|-
|395208 - ||  ||  || WISE
|-
|395209 - ||  ||  || WISE
|-
|395210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395212 - ||  ||  || WISE
|-
|395213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395216 - ||  ||  || WISE
|-
|395217 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|395218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395220 - ||  ||  || WISE
|-
|395221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395222 - ||  ||  || WISE
|-
|395223 - ||  ||  || CSS
|-
|395224 - ||  ||  || WISE
|-
|395225 - ||  ||  || WISE
|-
|395226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395228 - ||  ||  || WISE
|-
|395229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395230 - ||  ||  || WISE
|-
|395231 - ||  ||  || CSS
|-
|395232 - ||  ||  || WISE
|-
|395233 - ||  ||  || WISE
|-
|395234 - ||  ||  || WISE
|-
|395235 - ||  ||  || CSS
|-
|395236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395239 - ||  ||  || CSS
|-
|395240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395241 - ||  ||  || WISE
|-
|395242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395244 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|395245 - ||  ||  || WISE
|-
|395246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395247 - ||  ||  || WISE
|-
|395248 - ||  ||  || CSS
|-
|395249 - ||  ||  || WISE
|-
|395250 - ||  ||  || WISE
|-
|395251 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|395252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395259 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395260 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|395261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395276 - ||  ||  || WISE
|-
|395277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395279 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395281 - ||  ||  || CSS
|-
|395282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395286 - ||  ||  || CSS
|-
|395287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395290 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|395291 - ||  ||  || CSS
|-
|395292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395293 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395296 - ||  ||  || CSS
|-
|395297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

395301-395400 

|-
|395301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395309 - ||  ||  || LONEOS
|-
|395310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395312 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|395313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395314 - ||  ||  || LONEOS
|-
|395315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395325 - ||  ||  || CINEOS
|-
|395326 - ||  ||  || CSS
|-
|395327 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|395328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395330 - ||  ||  || WISE
|-
|395331 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395333 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|395334 - ||  ||  || LONEOS
|-
|395335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395338 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395339 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395346 - ||  ||  || CINEOS
|-
|395347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395351 - ||  ||  || CSS
|-
|395352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395357 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395363 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395364 - ||  ||  || CSS
|-
|395365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395369 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395370 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395371 - ||  ||  || CSS
|-
|395372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395373 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|395374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395375 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395376 - ||  ||  || LONEOS
|-
|395377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395388 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|395389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395395 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|395396 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|395397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395399 - ||  ||  || CINEOS
|-
|395400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

395401-395500 

|-
|395401 - ||  ||  || CSS
|-
|395402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395403 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395404 - ||  ||  || CSS
|-
|395405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395406 - ||  ||  || LONEOS
|-
|395407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395418 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395424 - ||  ||  || CSS
|-
|395425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395432 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|395433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395437 - ||  ||  || LONEOS
|-
|395438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395448 - ||  ||  || LONEOS
|-
|395449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395457 - ||  ||  || LONEOS
|-
|395458 - ||  ||  || LONEOS
|-
|395459 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|395460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395464 - ||  ||  || CSS
|-
|395465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395475 - ||  ||  || CSS
|-
|395476 - ||  ||  || WISE
|-
|395477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395481 - ||  ||  || CSS
|-
|395482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395486 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|395487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395496 - ||  ||  || CSS
|-
|395497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395498 - ||  ||  || CSS
|-
|395499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

395501-395600 

|-
|395501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395503 - ||  ||  || WISE
|-
|395504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395509 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|395510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395515 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|395516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395517 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395520 - ||  ||  || WISE
|-
|395521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395524 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395526 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|395527 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395528 - ||  ||  || LONEOS
|-
|395529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395531 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395535 - ||  ||  || LONEOS
|-
|395536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395538 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395540 - ||  ||  || WISE
|-
|395541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395552 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395557 - ||  ||  || LONEOS
|-
|395558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395563 - ||  ||  || CSS
|-
|395564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395570 - ||  ||  || LONEOS
|-
|395571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395574 - ||  ||  || CSS
|-
|395575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395577 - ||  ||  || WISE
|-
|395578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395582 - ||  ||  || LONEOS
|-
|395583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395584 - ||  ||  || WISE
|-
|395585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395588 - ||  ||  || CINEOS
|-
|395589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395593 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395600 - ||  ||  || CSS
|}

395601-395700 

|-
|395601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395608 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|395609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395610 - ||  ||  || WISE
|-
|395611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395615 - ||  ||  || CSS
|-
|395616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395620 - ||  ||  || CSS
|-
|395621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395626 - ||  ||  || CSS
|-
|395627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395629 - ||  ||  || WISE
|-
|395630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395634 - ||  ||  || WISE
|-
|395635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395636 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|395637 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395645 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395648 - ||  ||  || WISE
|-
|395649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395653 - ||  ||  || CSS
|-
|395654 - ||  ||  || WISE
|-
|395655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395658 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395659 - ||  ||  || CSS
|-
|395660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395666 - ||  ||  || CSS
|-
|395667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395671 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|395672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395674 - ||  ||  || LONEOS
|-
|395675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395685 - ||  ||  || WISE
|-
|395686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395688 - ||  ||  || WISE
|-
|395689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395690 - ||  ||  || CSS
|-
|395691 - ||  ||  || WISE
|-
|395692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395693 - ||  ||  || WISE
|-
|395694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395696 - ||  ||  || CSS
|-
|395697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395698 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395700 - ||  ||  || LINEAR
|}

395701-395800 

|-
|395701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395702 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395703 - ||  ||  || CSS
|-
|395704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395706 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395708 - ||  ||  || CSS
|-
|395709 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395710 - ||  ||  || CSS
|-
|395711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395720 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395731 - ||  ||  || CSS
|-
|395732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395733 - ||  ||  || CSS
|-
|395734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395748 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395753 - ||  ||  || CSS
|-
|395754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395757 - ||  ||  || CSS
|-
|395758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395759 - ||  ||  || CINEOS
|-
|395760 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|395761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395777 - ||  ||  || CSS
|-
|395778 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395780 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395797 - ||  ||  || CSS
|-
|395798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

395801-395900 

|-
|395801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395805 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395806 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395807 - ||  ||  || CSS
|-
|395808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395817 - ||  ||  || CSS
|-
|395818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395822 - ||  ||  || LONEOS
|-
|395823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395825 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395831 - ||  ||  || CSS
|-
|395832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395833 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395834 - ||  ||  || CSS
|-
|395835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395842 - ||  ||  || CSS
|-
|395843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395852 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395854 - ||  ||  || CSS
|-
|395855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395860 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395861 - ||  ||  || LONEOS
|-
|395862 - ||  ||  || CSS
|-
|395863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395869 - ||  ||  || CSS
|-
|395870 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|395871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395888 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395892 - ||  ||  || CSS
|-
|395893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395897 - ||  ||  || CSS
|-
|395898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

395901-396000 

|-
|395901 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395923 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395926 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395928 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395935 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395943 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395945 - ||  ||  || LONEOS
|-
|395946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395952 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395974 - ||  ||  || CINEOS
|-
|395975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395981 - ||  ||  || LINEAR
|-
|395982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395991 - ||  ||  || CSS
|-
|395992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|395996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|395999 - ||  ||  || LONEOS
|-
|396000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 

0395001